Jacob Knudsen eller Jakob Knudsen er navnet på flere personer:
 J.S. Knudsen (Jacob Sepstrup Knudsen) – dansk proprietær, kammerråd og politiker (1817-1869)

 Jakob Knudsen – dansk præst og forfatter (1858-1917)